Abaixo a Lista de municípios da Bahia por PIB, com base nos levantamentos feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2016 (ano-base 2018).

PIB
Bahia
2016 no Brasil
Municípios PIB 2016